Calabria bezeichnet:

 auf italienisch die Region Kalabrien
 in der Antike das Gebiet der Halbinsel Salento, den Absatz des italienischen Stiefels

Calabria ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Calabria (* 1973), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler
 Davide Calabria (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Fulco Ruffo di Calabria (1884–1946), italienischer Jagdflieger
 Giovanni Calabria (1873–1954), italienischer Priester und Ordensgründer
 Mário Calábria (1923–2012), brasilianischer Diplomat
 Paola Ruffo di Calabria (* 1937), belgische Adelige, Königin der Belgier
 Raffaele Calabria (1906–1982), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Benevent